

Geografia 
 Matatā – città della Baia dell'Abbondanza, Isola del Nord della Nuova Zelanda

Persone 
 Flaviana Matata – modella tanzaniana, Miss Universo Tanzania 2007
 Augustin Matata Ponyo – politico della Repubblica Democratica del Congo

Pagine correlate 
 Hakuna Matata (disambigua)